Een verkeersweg:
 N345 (België)
 N345 (Frankrijk)
 N345 (Nederland), zie Provinciale weg 345
 N-345 (Spanje)
 N345 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing